Die Abkürzung NWR steht für:

 Namibia Wildlife Resorts, ein staatliches Tourismusunternehmen mit Sitz in Windhoek, Namibia
 National Wildlife Refuge, eine bestimmte Art von Naturschutzgebieten in den USA
 National Women’s Register Frauenorganisation in Großbritannien, Australien, Südafrika und den Niederlanden
 Nationales Waffenregister, eine elektronische Datei zur Registrierung aller legalen Schusswaffen und deren Besitzer in Deutschland
 Naturwaldreservat (auch Naturwaldzelle), ein europäischer Naturschutzgebietsverbund
 New World Resources
 Norddeutscher Windhund-Rennverein, ein Verein mit Sitz in Hamburg, der Hunderennen veranstaltet 
 North Western Railway, eine ehemalige britische Eisenbahngesellschaft
 North Western Railway (Britisch-Indien), eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Britisch-Indien
 North Western Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
North Western Railway, fiktive Eisenbahngesellschaft auf der Insel Sodor, siehe The Railway Series

NWR